Citrus puede referirse a:

Lugares 
Citrus (California)

Biología 
Citrus: planta de género cítrico.
Citrus reticulata
Citrus × limon
Citrus medica
Citrus × bergamia
Citrus × sinensis
Citrus × aurantifolia
Citrus × paradisi

Media 
Citrus (manga): manga yuri.